Park kan syfta på:

 Park – område med naturlig eller anlagd växtlighet
 Park (namn) – ett koreanskt släktnamn, samt personer med namnet
 Park (biograf) – en biograf i Stockholm

Geografi

Antarktis 

 Mount Park,

Iran 

 Park (ort i Iran), Yazd,

Storbritannien 

 Park, Merthyr Tydfil, community i Wales,

USA 

 Park, Kansas, ort, Gove County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar